— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов. Долгое время работал хирургом-офтальмологом в , имеет должность профессора. Является очень активным астрономом-любителем, который совместно с другим японским астрономом Такэси Уратой, открыл в общей сложности 17 астероидов, один из которых он обнаружил самостоятельно. Был техническим консультантом в обсерватории Нихондайра.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Наото Сато
 Такао Кобаяси
 Уильям Ён

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов